Monay (grad), grad u Francuskoj
 Monay (rijeka), rijeka u Venezueli